Movin' On − trzeci album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1975 roku wydany przez wytwórnię Motown. Album sklasyfikowano na 29. miejscu rankingu Billboard 200, a singel "Sweet Love" uplasował się na 5. miejscu notowania Billboard Hot 100 w 1976.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Motown